Umi bezeichnet:

 eine Stadt im Landkreis Kasuya in der japanischen Präfektur Fukuoka, siehe Umi (Fukuoka)
 eine japanische Literaturzeitschrift, siehe Umi (Zeitschrift)
 ein Fluss in Simbabwe, siehe Umi (Fluss)

UMi ist:

 die lateinische Abkürzung für Ursa Minor, das Sternbild Kleiner Bär

UMI steht für:

 das ISO-3166-Länderkürzel für United States Minor Outlying Islands
 das Major Label Universal Music International Div.
 das Underwater Mining Institute
 den IATA-Flughafen-Code für Quince Mil, Peru, siehe Liste der IATA-Codes/U
 Union Mundial pro Interlingua (Interlingua-Weltunion), siehe Interlingua
 Unified Media Interface
 Unione Matematica Italiana, italienische Mathematikervereinigung
 Unione Monarchica Italiana, eine italienische monarchistische Partei, siehe Monarchismus in Italien nach dem Zweiten Weltkrieg
 United Musical Instrument ein Instrumentenbauer, der in Steinway & Sons aufgegangen ist
 Universal Metering Interface eine 2009 von Cambridge Consultants entwickelte Schnittstelle zwischen Zählern und Kommunikationsmodul für das Smart Metering
 Universal Mobile Interface
 University Microfilms International (Dissertation Services), eine Abteilung des US-Verlages ProQuest

UMI